Östra Harasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Harasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (10,5 ha)
Östra Harasjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1,6 km²)

Se även
Harasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn